Reithof oder Reiterhof steht für:
 Gestüt
 Pferdesportanlage
 Reiterhof Wildenstein, deutsche Fernsehserie (ab 2019)

geographische Objekte:
 Reithof (Bad Feilnbach), Ortsteil von Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Reithof (Landshut), Ortsteil von Landshut, Bayern
 Reithof (Leiblfing), Ortsteil von Leiblfing, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Reithof (Reichertsheim), Ortsteil von Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Reithof (Ruderting), Ortsteil von Ruderting, Landkreis Passau, Bayern

 Reithof (Gemeinde Kirchstetten), Ortsteil von Kirchstetten (Niederösterreich), Bezirk Sankt Pölten-Land
 Reithof (Gemeinde Martinsberg), Ortsteil von Martinsberg, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Reithof (Gemeinde Schwarzau), Ortslage von Schwarzau im Gebirge, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Reithof (Gemeinde Fladnitz), Ortsteil der Gemeinde Fladnitz an der Teichalm, Bezirk Weiz, Steiermark

 Reiterhof, früherer deutscher Name von Dokutschajewo (Kaliningrad), Ort in der Oblast Kaliningrad, Russland
Siehe auch:
 Ritterhof